Contea di Atchison o Atchison County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Atchison (Kansas)
 Contea di Atchison (Missouri)